Землетрясение магнитудой 5,4 произошло 23 июня 2010 года в 17:41:42 (UTC) на границе между канадскими провинциями Квебек и Онтарио, в 29,9 км к северо-северо-востоку от . Подземные толчки продолжались около 30 секунд.

Несмотря на то, что по магнитуде землетрясение относится к классу умеренных, небольшая глубина его гипоцентра (по разным оценкам, от 16,4 до 19,0 км) привела к тому, что подземные толчки ощущались на большой территории. Так, землетрясение ощущалось в населённых пунктах: , , Маниваки, , , , Терсо, Бакингхем, , . Подземные толчки ощущались на юге провинции Онтарио и в Квебеке, а также в провинциях Нью-Брансуик и Новая Шотландия. На территории США подземные толчки ощущались в Массена, в Чикаго и в Вашингтоне, а также в штатах: Коннектикут, Массачусетс, Мичиган, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт, некоторых населённых пунктах штатов Делавэр, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэн, Мэриленд, Миссури, Виргиния, Западная Виргиния, Висконсин. В некоторых источниках заявлялось о том, что это землетрясение стало самым мощным в регионе за последние 65 лет.

Это землетрясение стало первым землетрясением средней мощности, зарегистрированным в  после 20 апреля 2002 года, когда в этой области произошло землетрясение магнитудой 5,1. В 1998 году в южном Онтарио произошло , но оно произошло в другом сейсмическом регионе ().

В результате землетрясения небольшие разрушения произошли в городе Грейсфилд, в эпицентре землетрясения произошли оползни. Один человек получил ранения. Экономический ущерб от землетрясения составил по разным оценкам от 16,3 до 30 млн долларов США.

Тектонические условия региона 
 магнитудой 5,0 произошло вблизи южной окраины сейсмической зоны Западный Квебек, известной частыми, но незначительными толчками, происходящими в среднем каждые пять дней. Вдали от окраин Северо-Американской тектонической плиты сейсмичность региона обусловлена рядом геологических разломов, образовавшихся в течение последнего миллиарда лет в результате процессов горообразования, в том числе Гренвильской складчатости и последующей эрозии. Процессы, вызывающие землетрясения в зоне, пока ещё недостаточно понятны: подземные толчки не связаны с конкретными сейсмогенными структурами, а источники напряжений не определены окончательно. Первоначальный  2010 года предполагает взброс в разломе, проходящем в направлении с юго-востока на северо-запад. Тем не менее, размер и глубина этого землетрясения не позволяют определить, в каком именно разломе произошла деформация.

Землетрясения магнитудой 4,5 или более в этом районе довольно редки, и происходят несколько раз в десятилетие. Однако некоторые исследования предполагают, что более сильные землетрясения магнитудой около 7, возможно произошли в этом регионе в 4550 и 7060 годах до настоящего времени.

Землетрясение 

Газета The Globe and Mail сообщила, что «пользователи Твиттера, находящиеся в Спрингфилде (Массачусетс), Траверс-Сити (Мичиган) и Цинциннати (Огайо), опубликовали сообщения о том, что ощущали подземные толчки». Блогосфера и другие социальные сети, такие как Facebook, были завалены сообщениями, ссылающимися на «Оттавское землетрясение 2010 года» или «Землетрясение 2010 года в Торонто». Очевидцы из разных населённых пунктов, вплоть до Нью-Джерси сообщали о сильной вибрации.

Землетрясение произошло в тот момент, когда канадский министр охраны окружающей среды, Джим Прентис проводил интервью в Оттаве, и он сообщил, что его кресло начало двигаться. Офисы The Globe and Mail были эвакуированы вскоре после землетрясения. Несколько СМИ также транслировали видео с пресс-конференции члена Новой демократической партии , прерванной в результате землетрясения.

Ущерб 

Участок  был закрыт из-за частичного обрушения моста возле , в результате которого один человек получил ранения. Рядом с эпицентром была нарушена телефонная связь.  эвакуировал большинство школ, но ученикам было разрешено вернуться, когда ситуация стала безопасной. В результате землетрясения в ряде школ произошли повреждения разной степени тяжести, в том числе в , альтернативной школе Черчилль, школах Блоссом-Парк, Сентенниал, Коннахт, школах на Элджин-Стрит и Хилстон-Авеню. В Грейсфилде чрезвычайное положение было объявлено после того, как было повреждено несколько зданий, в том числе церковь, некоторые административные здания города и гостиница. В Оттаве около 1300 домов остались без электричества.  в Оттаве была закрыта до 5 часов вечера, а  отменила рейсы четырёх из пяти пригородных поездов в Монреале на аналогичный период времени для проверки линий.

Сразу после землетрясения сотовая связь в Оттаве отключилась, возможно, вследствие перегрузки звонками. Несколько окон в Оттавской ратуше были разбиты, рухнула труба в соседнем офисе. Незначительный ущерб был причинён и другим городским объектам, в том числе двум филиалам  и двум муниципальным спортивным аренам, а в некоторых частях района  в центре города отсутствовало электричество. Офисные здания в Оттаве и Торонто были эвакуированы, а в здании  на Парламентском холме появились трещины. Сессия Сената Канады также была прервана, что привело к проведению сессии Сената на открытой лужайке Парламентского холма. О серьёзных повреждениях или травмах не сообщалось. В Торонто транспортные компании Toronto Transit Commission и GO Transit работали без перебоев, в то время как поезда восточной железной дороги VIA Rail курсировали со значительными задержками.

Афтершоки 
16 марта 2011 года к юго-западу от эпицентра землетрясения 2010 года произошёл афтершок магнитудой 3,9 с эпицентром в Хоксбери, расположенном в долине реки Оттава. Подземные толчки ощущались в Оттаве, Монреале и .

Примечания

Литература

Ссылки 

 Данные сейсмических станций Канады

Землетрясения в Канаде
Землетрясения в США
Канада
Июнь 2010 года
Стихийные бедствия в Канаде 2010 года
Стихийные бедствия в США 2010 года